Транспортно-експедиційна компанія — це учасник логістичного ринку, що надає послуги з перевезення вантажів, як у середині країни так і за її межами, з оформленням усіх потрібних формальностей, в тому числі, митних, у разі потреби. Належить до числа логістичних провайдерів.

Послуги з перевезення можуть надаватись, як власним, так і найманим транспортом. Кожна людина має право перевірити автоперевізника  на офіційному урядовому порталі.

Транспортно експедиційна компанія  надає такі послуги: організація та забезпечення перевезень експортного, імпортного, транзитного або іншого вантажу
оформлення договорів транспортного експедирування
контроль виконання умов договору

ЗАКОН УКРАЇНИ Про транспортно-експедиторську діяльність

Див. також 
 Контрактна логістика
 Управління ланцюгом поставок
 Транспортування

Транспортні компанії
Логістика